Hilja est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1960), artiste américain
Hilja Pärssinen (1876-1935), femme politique finlandaise
 (1883-1966), femme politique finlandaise

Voir aussi
Osek Hilja, localité du Kosovo

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais